la peut faire référence à :

 la, un déterminant article défini en français ;
 là, un adverbe en français ;
 la, une note de musique ;
 lanthane, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques ;
 la, indice de qualité des tapis de Na'in. Il signifie couche en farsi ;
 , un genre de papillons ;
 Lâ, une commune du Burkina Faso ;
 La, une ville de l'agglomération d'Accra, au Ghana ;
 La, terme népalais utilisé pour désigner des cols de montagne (Shangri-La par exemple)

Code

 Los Angeles, par ses initiales ;
 Lausanne, par son appellation populaire et artistique ;
 Laos
 selon le code ISO 3166-1 alpha-2 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 .la, code internet du Laos selon la liste des TLD ;
 LAN Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Albanie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Louisiane (Louisiana), un État des États-Unis (symbole postal) ;
 acide linoléique, un acide gras essentiel poly-insaturés oméga 6 ;
 la langue latine, selon la norme ISO 639.

Voir aussi 
 Ligue arabe.

Code
Symbole chimique